Paderno puede referirse a:

 Paderno d'Adda, localidad y comune italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía;
 Paderno Dugnano, localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía;
 Paderno Franciacorta, localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía;
 Paderno del Grappa, localidad y comune italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto;
 Paderno Ponchielli, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía.